Not Safe for Work (Kurzform: NSFW, englisch , sinngemäß für „Nicht zur Ansicht bzw. Verwendung am Arbeitsplatz geeignet“) steht für:
 Not Safe for Work, Hinweis auf „unpassende Inhalte“, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #N
 Not Safe for Work, Podcast von Tim Pritlove und Holger Klein (seit 2009)
 Not Safe for Work, Originaltitel von Blutiger Auftrag – Es gibt kein Entkommen, US-amerikanischer Spielfilm von Joe Johnston (2014) 
 Not Safe for Work (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2015)